Trachyspermum roxburghianum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Dc., och fick sitt nu gällande namn av William Grant Craib. Trachyspermum roxburghianum ingår i släktet ajowaner, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ajowaner
roxburghianum